Ste-Jeanne-d’Arc ist der Name folgender Kirchen:

 Ste-Jeanne-d’Arc (Nizza), Kirche in Nizza
 Ste-Jeanne-d’Arc (Paris), Kirche in Paris